Música:
 Cadmus et Hermione, òpera de Jean-Baptiste Lully
 Toponímia:
 Riu Cadme riu afluent del Licos de Frígia, que naixia prop de Laodicea
 Mont Cadme
 Cadmus o Al-Qadmus, ciutat de Síria
 Personatges:
 Cadme de Zancle, governant de l'antiga Grècia
 Cadme de Milet, el més antic dels historiadors i logògrafs grecs.
 Cadme de Milet el Jove, historiador grec
 Cadme, heroi grec